Пйотркув-Трибунальський — місто у Лодзькому воєводстві Польщі
 Пйотркув-Куявський — місто у Куявсько-Поморському воєводстві Польщі